F1 ou F-1 pode ser:

Fórmula 1
F1 (gado)
Camada F1
F-1 (motor de foguete)
O jogo de papel e caneta Fórmula 1

Desambiguações de siglas